Дутко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дутко Ігор Миронович — радянський футбольний суддя, український футбольний інспектор і функціонер.
 Дутко Микола — український військовик, сотник УПА, перший лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу/
 Дутко Павло Юрійович — український політик та громадський діяч.
 Дутко Тарас Романович — український футболіст, Заслужений майстер спорту України.

Див. також 
 Дудко

Українські прізвища